Herrenmühle bezeichnet:

 Mühlen:
 Herrenmühle (Annaberg) im Stadtteil Annaberg von Annaberg-Buchholz im Erzgebirgskreis, Sachsen
 Herrenmühle (Celle) in der Stadt Celle im gleichnamigen Landkreis, Niedersachsen
 Herrenmühle (Hanau) in der Stadt Hanau im Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Herrenmühle (Heidelberg), 1973 abgebrannt
 Herrenmühle (Marburg) in der Stadt Marburg, gegenüber der Alten Universität
 Herrenmühle (Meppen) in der Stadt Meppen im Landkreis Emsland, Niedersachsen
 Herrenmühle Jersleben ehemalige Mühle und Kulturdenkmal im Ortsteil Jersleben der Einheitsgemeinde Niedere Börde im Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Herrenmühle (Neukirchen) in Neukirchen (Knüll), Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Herrenmühle (Obersontheim) im namengebenden Dorf der Gemeinde Obersontheim im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Herrenmühle (Schwarzenberg) in der Stadt Schwarzenberg im Erzgebirgskreis, Sachsen
 Herrenmühle (Straelen) in der Stadt Straelen im Kleis Kleve, Nordrhein-Westfalen
 Herrenmühle (Volkach) in der Stadt Volkach im Landkreis Kitzingen, Bayern
 Herrenmühle (Weißenfels) in der Stadt Weißenfels im Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt

 Ortsteile:
 Herrenmühle (Adelberg), Ortsteil der Gemeinde Adelberg, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Herrenmühle (Bissingen), Ortsteil des Marktes Bissingen, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Herrenmühle (Dettingen an der Iller), Ortsteil der Gemeinde Dettingen an der Iller, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Herrenmühle (Eichstetten am Kaiserstuhl), Ortsteil der Gemeinde Eichstetten am Kaiserstuhl, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Herrenmühle (Langenburg), Ortsteil der Stadt Langenburg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Herrenmühle (Pegnitz), Ortsteil der Stadt Pegnitz, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Herrenmühle (Rothenburg ob der Tauber), Ortsteil der Stadt Rothenburg ob der Tauber, Landkreis Ansbach, Bayern
 Herrenmühle (Ziesar), ehemalige Wassermühle und Gemeindeteil der Stadt Ziesar, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Herrenmühle (Gemeinde Melk), Ortsteil der Stadtgemeinde Melk, Bezirk Melk, Niederösterreich

Siehe auch:
 Herrnmühle